Amphoe Cha-am, een district in de provincie Phetchaburi in Thailand.
Tambon Cha-am, een gemeente in het gelijknamige district.
Cha-am (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district.